Думбрия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Финистерре. Занимает площадь 125,74 км². Население — 3705 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 87 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Ла-Коруньи